Clemens Rijnvos, Nederlands voetbalspeler
 Cornelis Johannes Rijnvos (Kees, 1931), Nederlands bestuurder en politicus
 Richard Rijnvos (1964), Nederlandse componist